Le château de Kolossi (ou commanderie de Kolossi) est une forteresse situé à proximité de la cité de Limassol, sur l'île de Chypre. Il avait une grande importance stratégique et abritait une fabrique de sucre, une des principales exportations de Chypre au Moyen Âge.

Le château a été acquis avant 1210 par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En , les terres environnantes et le casal de Kolossi ont été donnés par le roi Hugues  de Chypre. Le château actuel a été construit en 1454 par les Hospitaliers à l'initiative du grand commandeur Louis de Magnac.

Notes et références

Bibliographie 
.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des forteresses hospitalières d'Orient
 Fortifications des croisades
 Castellologie

Fortification des croisades
Château à Chypre
Limassol
Fortification hospitalière à Rhodes